Graafschap Schwarzburg-Rudolstadt
Vorstendom Schwarzburg-Rudolstadt
Vrijstaat Schwarzburg-Rudolstadt